Muschel bezeichnet:
 in der Biologie eine Klasse der Weichtiere, siehe Muscheln
 eine Muschelschale
 umgangssprachlich ein Schneckenhaus 
 Muschel (Wappentier)
 muschelförmige Ornamentik, siehe Rocaille
 in der Anatomie die Ohrmuschel
 Sprechmuschel und Hörmuschel bei einem Telefonhörer 
 muschelförmiges Gebäude als Musikpavillon, „Kurmuschel“, siehe Konzertmuschel
 als Kurzform für „Waschmuschel“ (vor allem in Österreich) ein Waschbecken
 als Kurzform für „Klosettmuschel“ (vor allem in Österreich) die Schüssel einer Toilette

Muschel ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Alexandrowitsch Muschel (1909–1989), russischer Komponist
 Joseph Ignatz Muschel von Moschau, deutscher Mediziner

Siehe auch: